Кэмерон Вурф ( ) — австралийский профессиональный  шоссейный велогонщик и триатлонист, выступающий в 2020 году за команду мирового тура «».

Карьера 
Спортивную карьеру  начал в 2004 году в гребле. Участник летних Олимпийских игр 2004 года. Затем перешёл в профессиональный велоспорт. 

В 2016 году принял участие в соревнованиях по триатлону Ironman. В 2019 году занял 5-е место на Чемпионате мира Ironman.

Из-за того, что белорусскому гонщику Василию Кириенко пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья, 31 января 2020 года занял вакантное место в составе «».

Достижения

Велоспорт-шоссе 

 2007
 1-й Хроно Шампенуа
 2011
 5-й Тур Турции — Генеральная классификация
 2012
 2-й Тур озера Цинхай — Генеральная классификация
 4-й Тур Китая II — Генеральная классификация
 7-й Тур Японии — Генеральная классификация
 2014
 2-й Херальд Сан Тур — Генеральная классификация
 8-й Тур Тайваня — Генеральная классификация
 2015
 3-й  Чемпионат Океании — Индивидуальная гонка

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Вурф, Кэмерон на FirstCycling
 Вурф, Кэмерон Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 Официальный сайт 
 
 

Велогонщики Австралии